Por Piquet pode estar à procura de:

Pessoas 
Nelson Piquet, piloto brasileiro, campeão de Fórmula 1.

E ainda:
Nelson Angelo Piquet, filho daquele;
Geraldo Piquet, piloto brasileiro.
Bernardo Piquet Carneiro, avô do piloto, engenheiro brasileiro.
Luís Maria Piquet, barão de Santa Marta, nobre brasileiro.

Lugares 
Piquet Carneiro, cidade brasileira do estado do Ceará.
Autódromo Internacional Nelson Piquet (diversos que levam o nome do piloto)

Ver também 
Piquete (desambiguação)
Piquê, tipo de tecido.